Santa Cecilia of Santa Cecília kan verwijzen naar:

Santa Cecilia (Eboli),  een plaats in de Italiaanse gemeente Eboli
Santa Cecilia (Spanje),  een gemeente in de Spaanse provincie Burgos
Santa Cecília (Paraíba),  een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
Santa Cecília (Santa Catarina),  een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
Santa Cecília do Pavão,  een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Santa Cecília do Sul,  een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
Basiliek van Santa Cecilia in Trastevere, een Romeinse titelkerk
Deportivo Santa Cecilia, een voetbalclub uit Nicaragua